Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams AG2R Citroën Team in der Saison 2023.

Mannschaft

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportteam 2023